Павел Сергеевич Закурдаев (3 апреля 1992, Шушенское, Красноярский край) — российский биатлонист, призёр чемпионата России. Мастер спорта России (2012).

Биография 
Воспитанник красноярского биатлона, первый тренер — Тишкина Наталья Михайловна. Выступал за Красноярский край и «Академию биатлона», позднее — за Новосибирскую область. Тренировался под руководством Семенюк Романа Николаевича, Р. О. Неуструева, В. В. Салтыкова, В. С. Кайсина.

На чемпионате мира среди юниоров 2011 года в Нове-Место участвовал среди 19-летних, стартовал только в индивидуальной гонке, где занял восьмое место. В 2013 году принимал участие в юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе среди 21-летних, но не поднялся выше 25-го места.

Становился победителем первенства России среди юниоров по летнему биатлону.

На взрослом уровне стал бронзовым призёром чемпионата России 2015 года в смешанной эстафете в составе сборной Новосибирской области. Также в 2015 году стал двукратным чемпионом Сибирского федерального округа в спринте и преследовании.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте СБР
 Профиль на сайте infosport.ru
 Профиль на сайте biathlon.life

Биатлонисты России